żakiet – strój damski
 żakiet – elegancki, męski strój dzienny

Zobacz też